

Muziek
 Flying Colours (Bliss n Eso), 2008
 Flying colours (Chris de Burgh), 1988
 Flying Colours (Jethro Tull)
 Flying Colours (Ruphus)

Zie ook
Flying Colors